Джейда Дювенджи () е турска актриса.

Биография 
Джейда Дювенджи е родена на 16 април 1977 година в град Бурса, Турция.

Филмография

Външни препратки 
 Официален сайт  
 Джейда Дювенджи в SinemaTürk 
 Джейда Дювенджи в Diziler.com 
 Джейда Дювенджи в Sinemalar.com 

Турски актьори и актриси
Родени в Бурса